A discografia de Mariah Carey pode ser:

Álbuns de Mariah Carey
Singles de Mariah Carey
Videografia de Mariah Carey